Ware este un toponimic englez, care se poate referi la

Nume (prenume, nume de familie) 

 Ware (nume);
 William Ware Theiss, realizator de costume pentru film și televiziune;
 William of Ware, teolog franciscan englez.

Locuri

Canada 

 Fort Ware, .

Regatul Unit 

 Ware, Devon;
 Ware, Hertfordshire;
 Ware, Kent.

Statele Unite ale Americii 

 Localități

 Ware, statul ;
 Ware, statul ;
 Ware, statul ;
 Ware, Massachusetts, statul .

 Comitat

 Comitatul Ware, statul .

Diverse utilizări 

 WARE, stație de radio a localității Ware, Massachusetts;
 Ware F.C., echipă de fotbal din comitatul Hertfordshire;
 Great Bed of Ware, un pat enorm din orașul englez Ware, Hertfordshire, subiect al unui record mondial;
 Deschiderea Ware, deschidere puțin obișnuită în jocul de șah, constând din mutarea de deschidere a albului cu primul pion de la a2 la a4 (1. a2 - a4);
 Ware (grup etnic), grup enic din Tanzania.

Alte articole 

 War
 Warren

Nume proprii
Toponimie engleză